Detta är en lista över de 34 kommunerna i det franska utomeuropeiska departementet (département d'outre-mer (DOM)) Martinique.

Martibiq
Kommuner Martiniq
Kommuner i Martinique